Rafael Leónidas Trujillo – politico dominicano
 Rafael Trujillo – velista spagnolo